Суперкубок России по футболу прошёл 23 июля 2016 года в Москве на стадионе «Локомотив». В матче встретились чемпион России 2015/2016 ЦСКА и обладатель Кубка России сезона 2015/16 петербургский «Зенит».

Подробности

Примечания 

Футбол в России в 2016 году
Суперкубок России по футболу
Матчи ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Матчи ФК ЦСКА Москва
Футбольные соревнования в Москве
Июль 2016 года
События 23 июля
2016 год в Москве
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016